

Ґрижиці — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрижиці — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства